Oniscigastridae  — семейство подёнок из подотряда Schistonota. Распространены в Австралии, Тасмании, Новой Зеландии и в Чили.

Описание 
Длина тела имаго около 12-15 мм. Задняя пара крыльев имаго хорошо развиты и на конце тела дву хвостовых нити. Первая пара жабр личинок образует овальные клапаны, покрывающие следующие жабры.

Образ жизни 
Личинки питаются детритом, встречаются на песчаном субстрате в медленно текущих водотоках и в стоящих водоемах.

Классификация 
Виды этого семейства объединяют в 3 рода:
  — Чили
 
 
 
 
 
 
  — Австралия и Тасмания

Примечания 

Подёнки
Семейства насекомых